,  né en 1919 et décédé en 1992, est un ancien entraîneur japonais de basket-ball.

Carrière

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Entraîneur japonais de basket-ball
Naissance en mars 1919
Décès en  octobre 1992